Chave (DC Comics) - personagem dos quadrinhos, no original, The Key
The Key (álbum) - da banda de rock cristão Religionless

Desambiguação